Pfarrkirche Wolfsberg steht für:
 Pfarrkirche Wolfsberg (Kärnten), Dekanat Wolfsberg, Diözese Gurk
 Pfarrkirche Wolfsberg im Schwarzautal, Dekanat Leibnitz, Diözese Graz-Seckau